Xarxa (pesca), ormeig de pesca constituït d'un teixit de fils nuats formant una retícula 
 Xarxa (esport)
 Xarxa (anàlisi complexa)
 Xarxa elèctrica, infraestructura destinada al transport i distribució de l'electricitat
 Microxarxa, infraestructura local i descentralitzada de distribució d'electricitat
 Xarxa de transport, conjunt d'infraestructures destinades al transport de persones i mercaderies
 Xarxa mimètica, estructura emprada per a camuflar objectes en medis militars
 Xarxa interbancària o xarxa de caixers, és una xarxa informàtica que connecta els caixers automàtics dels diferents bancs i permet que aquests caixers automàtics puguin interaccionar amb les targetes de caixers automàtics dels bancs no nadius
 Sociologia: Xarxa social, estructura social composta per individus que estan connectats per un o més tipus d'interdependència com ara amistat, parentesc, interessos comuns, intercanvis financers, relacions sexuals, creences, coneixements o prestigi
 Comunicació:
 Xarxa de telecomunicacions, xarxa de comunicacions electròniques
 Xarxa informàtica, sistema de comunicacions electròniques formada per ordinadors
 Xarxa d'àrea local
 Xarxa sense fil
 La Xarxa o Xarxa de xarxes conegut com a Internet, conjunt d'ordinadors interconnectats
 La Xarxa, cadena pública de ràdio, creada l'any 1995 com una agrupació d'emissores municipals catalanes
 Xarxa privada, xarxa informàtica interna que no està connectada directament a internet